Богусла́вский спуск — старинная улица Киева, расположенная в Подольском районе.

Протяжённость — 620 м.

Описание 
Пролегает от Кирилловской улицы до конца проезжей части. Возник в XIX столетия поблизости урочища Богуславщина (как поселение было ликвидировано в 40-е годы XIX столетия).
Название — от Иоано-Богословского (Иорданского) монастыря, существовавшего рядом. До середины XX столетия достигал Нагорной улицы (теперь соединён с ней ступенями) и до прокладки Подольского спуска служил в качестве проезда между Куренёвкой и Татаркой. Со времени возникновения существует под современным названием, но в отдельных документах (в частности, 1935 года) обозначен и как Богуславский переулок (на картосхеме Киева за 1911 год переулок под таким названием зафиксирован также на Подоле: пролегал от ул. Кирилловской до тупика, параллельно нынешнему Цимлянскому переулку).

Транспорт 
 Станция метро «Контрактовая площадь»
 Трамваи 11, 12, 19 (по улице Кирилловской)

Почтовый индекс 
04080

Географические координаты 
координаты начала 

координаты конца

Источники

Внешние ссылки

Литература 
 Киев. Энциклопедический справочник. Глав. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985.
 
 «Улицы Киева». Справочник. / Под ред. Кудрицкого А. В. — Киев: «Украинская энциклопедия им. Н. Бажана», 1995. — 352 с. — ISBN 5-88500-070-0.

Спуски Киева